«!!!!!!!» — песня американской певицы Билли Айлиш с её дебютного студийного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Песня была написана Айлиш и её братом Финнеасом О’Коннеллом, который также продюсировал песню. Песня была записана в шутку, потому что Айлиш и О’Коннелл считали, что альбом нуждается в чём-то забавном. Песня заняла 79-е место в чарте Canadian Hot 100.

Предыстория 
«!!!!!!!» — короткое вступление, в котором Айлиш глотает слюну и говорит, что «это альбом», после чего она и её брат Финнеас начинают истерически смеяться. Следом за вступлением идёт «Bad Guy». Эти два трека изначально должны были быть смешаны как один, но были сделаны в две отдельные песни.

О’Коннелл объяснил, что это было сделано для того, чтобы «найти чувство юмора» среди «тяжести» альбома.

Чарты

Примечания 

Песни Билли Айлиш
Песни 2019 года
Песни, спродюсированные Финнеасом О’Коннеллом